Wulfric est un nom anglo-saxon composé des éléments  « loup » et  « souverain ».

 Wulfric Spot (mort entre 1002 et 1004) est un noble anglais.
 Wulfric de Haselbury (mort en 1154) est un anachorète anglais.

Anthroponyme anglo-saxon